Glider steht für:

 Ein Hackeremblem, unter dem die Open-Source-Gemeinschaft zusammengefasst werden soll.
 Segelflugzeug
 Unterwassergleiter (Underwater Glider)
 Glider (Fanggerät), eine Fischfangvorrichtung

Siehe auch:
 Gleiter

Abkürzung